Poko steht für:
 Poko, Bildungseinrichtung in Deutschland
 Poko Rekords, finnisches Rock- und Metal-Label
 Poko (Volk), Volk in Transvaal, Südafrika
 Poko (Batanga), ein Dialekt der Sprache Batanga
 Poko (Fernsehserie), kanadischer Fernsehserie
 Poko (Kurzfilm), Kurzfilm von Idrissa Ouedraogo (1981)

geographische Objekte:
 Poko (Jambon), Ort in Jambon, Indonesien
 Poko (Pringkuku), Ort in Pringkuku, Indonesien
 Poko (Kongo), Stadt in Kongo
 Poko (Fluss), Fluss in Kamerun
 Poko (Desa), Desa (Verwaltungseinheit) in Jawa Timur, Indonesien
 Poko (Berg), Berg in Alaska

Poko ist der Name folgender Personen:
 Poko (Mangaka), japanische Mangaka
 André Biyogo Poko (* 1993), gabunischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Pom Poko, japanischer Anime